Луиза Отто-Петерс (; 26 марта 1819, Майсен — 13 марта 1895, Лейпциг) — немецкая писательница, поэтесса, журналистка, полемист, феминистка, общественный деятель.

Биография 
Дочь судьи.
Основательница и лидер всеобщего немецкого женского движения, редактор печатного органа этого союза «Neue Bahnen», выходившего в Лейпциге до её смерти. Твёрдо верила, что немецкая женщина получит принадлежащее ей место в немецком государстве, в первую очередь, за счёт хорошего образования. Её политические идеалы сформировались во время «Весны народов» в 1848 г.

В 1849—1852 г. издавала либеральный журнал для женщин «Frauen-Zeitung», которые впервые в Германии начал пропагандировать политические цели борьбы за права женщин.

В 1858 г. вышла замуж за либерального писателя Августа Петерса, но супруги не имели детей, поэтому она не прерывала свою политическую, публицистическую и литературную деятельность.

Как утверждала Клара Цеткин, Л. Отто-Петерс оставалась «узником своего класса», лишь иногда пытаясь вырваться из этих барьеров.

Творчество 

Автор социально-критических романов, повестей и политических эссе, в которых описала нищету промышленных рабочих и их протесты против угнетения, кровавое подавление восстания в Лейпциге, движение за их права, права женщин. Издала несколько сборников поэзии и художественных исторических сочинений, ставших отражением бурных времен середины XIX века.

Писала под псевдонимом Отто Штерн.

Избранные произведения 
 «Der Genius des Hauses, der Natur, der Menschheit» (Вена, 1868—70),
 «Frauenleben im Deutschen Reich» (1876),
 «Schloss und Fabrik» (1846),
 «Neue Bahnen» (1864),
 «Deutsche Wunden» (1872),
 «Aus vier Jahrhunderten» (1883)
 сборники стихотворений: «Lieder eines deutschen Mädchens» (1847) и «Gedichte» (1868).

Память 
 В 1901 году в Лейпциге Л. Отто-Петерс поставлен памятник в парке Розенталь. Её именем названы также площадь, улица и школа.
 В 1974 году выпущена почтовая марка ФРГ, посвящённая Л. Отто-Петерс.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография 

Деятели феминизма Германии
Писательницы XIX века
Писательницы Германии
Писательницы по алфавиту
Немецкие писательницы XIX века
Общественные деятели Германии
Редакторы Германии
Журналисты Германии
Авторы исторических романов
Эссеисты Германии
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Новом кладбище Святого Иоанна